Визиров — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Визиров, Алиамбар Измайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 9900; 19 марта 1856.
 Визиров, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; поручик; 11 сентября 1917 (посмертно).